A 2006-os labdarúgó-világbajnokságon a C csoport mérkőzéseit június 10. és június 21. között játszották. Argentína nyerte meg, a második helyet Hollandia szerezte meg. Elefántcsontpart valamint Szerbia és Montenegró kiesett. A mérkőzéseken összesen 18 gól esett.

Tabella

Argentína vs Elefántcsontpart

Szerbia és Montenegró vs Hollandia

Argentína vs Szerbia és Montenegró

Hollandia vs Elefántcsontpart

Hollandia vs Argentína

Elefántcsontpart vs Szerbia és Montenegró

Források 
 

Csoport C